A Jagelló jelentheti:

 Jagelló litván nagyfejedelem
 Jagelló-ház
 A Jagelló-kor Magyarországon
 Jagelló (keresztnév)